Clanger – piatto inglese
 Clanger – gruppo musicale inglese